Мэттью Кипротич Бирир — кенийский легкоатлет, олимпийский чемпион 1992 года на дистанции 3000 метров с препятствиями.

 Чемпион мира среди юниоров 1990 года.
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 1988 года.
 4-е место на олимпийских играх 1996 года.

Личные рекорды 
 1500 метров — 3:39,17
 3000 метров — 8:00,23
 3000 метров с/п — 8:08,12
 Полумарафон — 1:02:56
 Марафон — 2:11:43

Примечания

Ссылки 
 Справка IAAF 

Персоналии по алфавиту
Олимпийские чемпионы от Кении
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Бегуны на средние дистанции Кении